Duty ("dovere" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
 Duty – cortometraggio statunitense del 1911 diretto da Thomas H. Ince.
 Duty – cortometraggio britannico del 1914 diretto da Harold M. Shaw.
 Duty – cortometraggio muto statunitense del 1914 diretto da Étienne Arnaud.
 Duty – film indiano del 1986 diretto da Ravikant Nagaich.

Geografia
 Duty – villaggio (selo) in Russia

Musica
 Duty – album della cantante giapponese Ayumi Hamasaki